Boermans ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Boermans (* 1917), niederländischer Songschreiber
 Bobby Boermans (* 1981), niederländischer Filmregisseur
 Loek Boermans, niederländischer Aerodynamiker
 Stefan Boermans (* 1994), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Theu Boermans (* 1950), niederländischer Regisseur und Schauspieler